È stata la prima edizione del torneo.

In finale Elise Mertens ha sconfitto Kaia Kanepi con il punteggio di 6–4, 6–1.

Teste di serie 
Le prime dieci teste di serie hanno ricevuto un bye al primo turno.

  Simona Halep (quarti di finale)
  Naomi Ōsaka (ritirata, semifinale)
  Elina Svitolina (quarti di finale)
  Aryna Sabalenka (secondo turno)
  Johanna Konta (terzo turno)
  Iga Świątek (terzo turno)
  Elise Mertens (campionessa)
  Karolína Muchová (ritirata, quarti di finale)

 Ekaterina Aleksandrova (semifinale)
 Wang Qiang (secondo turno)
 Zheng Saisai (primo turno)
 Caroline Garcia (terzo turno)
 Jeļena Ostapenko (terzo turno)
 Coco Gauff (secondo turno)
 Polona Hercog (secondo turno)
 Laura Siegemund (terzo turno)

Wildcard 

  Destanee Aiava (secondo turno)
  Olivia Gadecki (primo turno)

 Arina Rodionova (primo turno)
 Astra Sharma (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Gippsland Trophy 2021